Djamila ou Djemila et d'autres graphies proches (cf. infra) est un nom propre issu de la transcription d'un mot arabe, qui peut désigner :

Prénom 
 Djamila (, « la belle ») est un prénom arabe, fêté le 14 mai pour sa proximité de signification avec , « rayonnante de beauté » ; il a pour variantes Djamela, Djamele, Djamella, Djamilah, Djémila, Jamela, Jamila et Jemila.
 Djamila et Djemila sont des prénoms identique
 Djamila, nom de scène de Djohar Bachane, actrice et chanteuse algérienne de musique traditionnelle kabyle

Toponyme 
 Djemila est une commune d'Algérie.
 Djamila est un quartier de Casablanca, au Maroc, subdivisé en Jamila 1 et Jamila 2.

Notes et références